Prefettura di Nagchu – prefettura della Regione Autonoma del Tibet in Cina
Contea di Nagchu – contea della Regione Autonoma del Tibet in Cina
Nagchu – comune della contea di Nagchu